L'Open de Dayton 2007 est l'édition 2007 de l'Open de Dayton qui se déroule à Dayton du 26 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Robert McFadzean.

Ramy Ashour l'emporte en finale face à John White dans une revanche de l'année précédente.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Dayton

Liens externes 

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en 2007
Sport en janvier 2007
Squash en 2007